Bramsche ist der Name von:
 Bramsche, Stadt im Landkreis Osnabrück
 Bramsche (Lingen), Stadtteil von Lingen (Ems), Landkreis Emsland
 Bramsche (Adelsgeschlecht)

Bramsche ist ein Nachname:
 Johann Ludwig Bramsche (1811–1877), Fabrikbesitzer in Dresden; siehe Johann Ludwig Bramsch